Vilhelmina kan syfta på:

 Vilhelmina (namn) – ett kvinnonamn 
 Vilhelmina kommun – en kommun i södra Lappland, Västerbottens län
 Vilhelmina (tätort) – en tätort
 Vilhelmina köping – en historisk köpingskommun
 Vilhelmina socken  – en socken i Lappland
 Vilhelmina distrikt – ett distrikt i Lappland
 Vilhelmina landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län
 Vilhelmina församling – en församling i Luleå stift
 Vilhelmina kyrka
 Vilhelmina norra sameby – en sameby vars åretruntmarker huvudsakligen är belägna i Vilhelmina kommun
 Vilhelmina södra sameby – en sameby vars åretruntmarker huvudsakligen är belägna i Vilhelmina kommun
 Vilhelmina flygplats – en regional flygplats
 Vilhelmina tingslag – ett historiskt tingslag i södra Lappland
 Vilhelmina av Nederländerna – en drottning av Nederländerna (1890-1948)
 Vilhelmina av Danmark – en dansk prinsessa (1808-1891)

Se även
 Vilma